Warda ist der Familienname folgender Personen:
 Amr Warda (* 1993), ägyptischer Fußballspieler
 Arthur Warda (1871–1929), deutscher Amtsrichter und Kant-Forscher
 Bashar Warda (* 1969), Erzbischof der chaldäisch-katholischen Erzeparchie Arbil, Irak
 Georg Warda, assyrischer Hymnendichter des 13. Jahrhunderts
 Günter Warda (1926–2016), deutscher Rechtswissenschaftler

Warda ist der Künstlername von:
 Warda al-Dschaza'iriya (1939–2012), algerische Sängerin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Warda (Texas)

Sonstiges:
 WARDA ist der Vorgänger des Africa Rice Center.

Siehe auch:
 Varda

Abkürzung